William Berkeley ist der Name folgender Personen:

* William Berkeley, 1. Marquess of Berkeley (1426–1492), Earl Marshal of England
 William Berkeley (Ritter) († 1501), englischer Ritter
 William Berkeley (Gouverneur) (1605–1677), britischer Gouverneur von Virginia